Mande Bushendich – mezzofondista ugandese
 Solomon Bushendich – ex mezzofondista e maratoneta keniota
 Victor Bushendich Chelogoi – maratoneta keniota